River Blyth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Blyth, Northumberland, vattendrag i England, 
 River Blyth, Suffolk, vattendrag i England,